Кортенар, Эгберт Бартоломеус (1604—1665) — адмирал Соединённых провинций Нидерландов.
 Тен Кортенар, Марникс (род. 1970) — австрийский конькобежец нидерландского происхождения, член олимпийской сборной 1998 года.
 Фрегаты типа «Кортенар» — тип фрегатов УРО ВМС Нидерландов.
 «Кортенар» — эскадренный миноносец флота Нидерландов типа «Ван Гент».